Stratego – comandante militare nell'antica Atene e in altre città dell'antica Grecia; la carica di stratego fu utilizzata anche nell'esercito macedone e, in seguito, nella lega achea
 Stratego – governatore nell'Egitto tolemaico
Stratego – carica dell'antica Cartagine
 Stratego – gioco da tavolo
 Stratego – videogioco del 1990 per vari sistemi
 Stratego – videogioco del 1998 per Windows
 Stratego: Next Edition – videogioco del 2008 per Nintendo DS e DSi
Stratego – singolo del 2021 degli Iron Maiden tratto da Senjutsu